L'Homme de glace est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé  
Grégory Zizanov est un russe mystique qui se croit être la réincarnation de Raspoutine. Il a créé dans les Alpes françaises une secte de fanatiques, à qui il a promis des pouvoirs surhumains de longévité et de résurrection.

L'album débute sur le fait que sa compagne, Stella, le quitte. De rage, il promet de se venger. Peu de temps après, Stella est attaquée par Zizanov mais Ric, qu'elle avait appelé au secours, vient la sauver.

Le commissaire Bourdon intervient et tente d'arrêter Zizanov qui s'enfuit, poursuivi par Ric. Durant la course poursuite, l'automobile semi-blindée de Zizanov percute la Porsche de Ric, qui s'en sort extraordinairement en s'éjectant au dernier moment du véhicule.

L'enterrement du gourou a lieu. On apprend coup sur coup que ce dernier avait un demi-frère, prénommé Ludo Bastians et qui lui ressemble énormément, et que le corps n'est plus dans le cercueil !

On apprend aussi que la secte a été reprise en main par Ihmar Zizanov, fils du défunt, et que Grégory Zizanov avait prévu que sa vengeance aurait lieu neuf mois après son enterrement…

On découvre à la fin que Zizanov, bien qu'étant ressorti indemne de l'accident, a été durant neuf mois détenu par son propre fils et par son ex-femme Martina, qui ont commis des forfaits en se faisant passer pour lui. Alors qu'ils viennent d'exécuter Zizanov en lui tirant dessus et en le faisant tomber du haut d'une falaise de glace, Ric les maîtrise et les met hors état de nuire.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Nadine
 Ledru
 Le réalisateur Lamberto
 Grégory Zizanov 
 Ihmar Zizanov
 Martina, ex-épouse de Grégory Zizanov

Lieux

Références 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2004